

Osoby 
 Bernd Nickel – niemiecki piłkarz
 Gerhard Nickel – niemiecki językoznawca 
 Goswin Nickel – niemiecki jezuita 
 Harald Nickel – niemiecki piłkarz
 Jochen Nickel – niemiecki aktor

Inne 
 (14511) Nickel – planetoida z pasa głównego asteroid